Нестериха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Нестериха — село в Баргузинском районе Бурятии.
 Нестериха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Нестериха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Нестериха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Нестериха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Нестериха — деревня в Спировском районе Тверской области.

Река 
 Нестериха — река в Кировской области, Коми, приток Летки.